Jenipapo, o fruto
Jenipapo (mancha), relativa a cútis
Batalha do Jenipapo, da história do Brasil
Jenipapo (filme), produção brasileira, com Otávio Augusto e Júlia Lemmertz

Geografia
Rio Jenipapo, no Piauí
Córrego do Jenipapo, bairro de Recife
Jenipapo de Minas, município de Minas Gerais
Jenipapo dos Vieiras, município do Maranhão
Jenipapos-canindés, povoado indígena do município de Aquiraz

Desambiguações de topônimos